Підсумковий чемпіонат Sony Ericsson WTA Tour 2008 року проведений з 3 по 9 листопада в столиці Катару — Досі.

Посів 

  Єлена Янкович
  Дінара Сафіна
  Серена Вільямс
  Ана Іванович

<ol start="5">
  Олена Дементьєва
  Світлана Кузнєцоваа
  Вінус Вільямс
  Вера Звонарьова

Ігри

Фінальна частина

Біла група

Бордова група

Посилання 
  

Тур WTA 2008
S